Чакі може означати:

Люди з прізвищем «Чакі» 
 Крістіна Чакі (угор. Krisztina Csáky; нар. 4 листопада 1654, Замок Спишский Град, Пряшівський край, Угорське королівство (нині Словаччина) — пом. 25 квітня 1723, Текірдаг, Османська імперія) — угорська графиня, учасниця Національно-визвольної війни угорського народу (1703—1711).

Вигадані персонажі 
 Чакі — персонаж американської франшизи фільмів-жахів про ляльку-вбивцю

Див. також 
 Дитяча гра (1988) — американський фільм жахів 1988 року, де головним протагоністом виступає Чакі
 Дитяча гра 2 (1990) — американський фільм жахів 1990 року, де головним протагоністом виступає Чакі
 Дитяча гра 3 (1991) — американський фільм жахів 1991 року, де головним протагоністом виступає Чакі
 Наречена Чакі (1998) — американський фільм жахів 1998 року, де головним протагоністом виступає Чакі
 Потомство Чакі (2004) — американський фільм жахів 2004 року, де головним протагоністом виступає Чакі
 Прокляття Чакі (2013) — американський фільм жахів 2013 року, де головним протагоністом виступає Чакі
 Культ Чакі (2017) — американський фільм жахів 2017 року, де головним протагоністом виступає Чакі
 Дитяча гра (2019) — американський фільм жахів 2019 року, де головним протагоністом виступає Чакі